Chantavoine er et fransk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Henri Chantavoine (1850–1918), fransk digter
 Jean Chantavoine (1877–1952), fransk musikforfatter